Хальпа-де-Мендес: 
 Хальпа-де-Мендес — город в мексиканском штате Табаско.
 Хальпа-де-Мендес — муниципалитет в Мексике, штат Табаско.